Die 52. Bob-Weltmeisterschaft fand am 24. und 25. Februar 2004 in Königssee in Deutschland statt. In Königssee wurde die WM zum dritten Mal ausgetragen.

Männer

Zweierbob 

Datum: 24. Februar 2004

Insgesamt starteten 37 Teams aus 23 Ländern. 35 davon konnten sich klassieren.

Viererbob 

Datum: 25. Februar 2004

Am Start waren insgesamt 27 Teams.

Frauen

Zweierbob 

Datum: 24. Februar 2004

Erdmann gewann zum dritten Mal in Folge eine Medaille und hatte jedes Mal eine andere Bremserin. Die viertplatzierte Yvonne Cernota verstarb zwei Wochen später bei einem Trainingsunfall in derselben Bobbahn.

Medaillenspiegel

Einzelnachweise

Weblinks 
 Resultate des Männer-Viererbobs auf bobsleighsport.com

2004
Sportveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Schönau am Königssee
Kunsteisbahn Königssee